Leonardo Bazzaro pittore (1853-1937)
 Ernesto Bazzaro scultore (1859-1937)